Структура (тип даних)
 Рядок (бази даних)
 Звукозапис
 Магнітний запис